2010 Голяма награда на Великобритания е 61-вото за Голямата награда на Великобритания и десети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 11 юни 2010 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания